Malkow ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Alexejewitsch Malkow (* 1965), sowjetischer Eisschnellläufer
 Wladimir Wadimowitsch Malkow (* 1986), russischer Badmintonspieler